Die Cayman Islands Open 2011 fanden vom 3. bis 9. April 2011 auf Grand Cayman statt, der größten der Kaimaninseln. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2010/11 und gehörte zur Kategorie World Series Gold.

Titelverteidigerin war Nicol David, die das Turnier auch in diesem Jahr gewann. Sie besiegte im Endspiel Jenny Duncalf mit 11:7, 11:6, 12:14 und 11:4. Dies war ihr insgesamt dritter aufeinanderfolgender Titelgewinn bei diesem Turnier.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Marlene West einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 68.500 US-Dollar.

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

2011
WSA World Tour 2010/11